Marinette (Originaltitel: Les souvenirs de Mamette) ist eine französische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2016. Die Handlung basiert auf der Comicserie Les souvenirs de Mamette.

Handlung 
Marinette wird im Sommer 1935 von ihrer Mutter aufs Land geschickt und soll dort bei ihren Großeltern und ihrer Tante Susan wohnen. Marinette, die das Leben als Stadtkind gewohnt ist, gefällt das allerdings gar nicht und sie versucht sich gegen alles zu wehren. Nach einiger Zeit findet sie dennoch Gefallen an ihrem neuen Zuhause und lebt sich immer mehr in die Situation ein.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde 2016 von dem NDR und 2 Minutes Animation unter der Regie von Sébastien Tique in Frankreich produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 3. September 2017 auf KiKA statt. Zudem wird die Serie auf DVD und Amazon Video veröffentlicht.

Synchronisation

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Marinette auf KIKA.de
 Marinette auf Zeichentrickserien.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre